Képi blanc bezeichnet:

 das weiße Käppi (Képi blanc), eine traditionelle Kopfbedeckung der französischen Fremdenlegion
 Képi blanc (Zeitschrift), eine monatlich erscheinende Zeitschrift der französischen Fremdenlegion

Siehe auch

 Lettre à un képi blanc, ein Werk von Bernard Clavel